Sanarica ima više značenja:
 Sanarica, Lecce
 Sanarica, Taranto